Nordostbahnhof steht für:

Nürnberg Nordostbahnhof, einen Bahnhof in Nürnberg
U-Bahnhof Nordostbahnhof, einen U-Bahnhof in Nürnberg
Siedlung Nordostbahnhof, einen Stadtteil in Nürnberg